Hermann Voss et Hermann Voß peuvent désigner plusieurs personnes :

 Hermann Voss (1884-1969), historien allemand de l'art
  (1892-1934), homme politique allemand (NSDAP)
  (1894-1987), anatomiste allemand
  (* 1934), musicien allemand

Homonymie